Lilla Gloskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Gloskär (Kumlinge, Åland), 
 Lilla Gloskär, Nagu, Åboland,

Se även
Gloskär

Robotskapade Finlandförgreningar